Okręty US Navy o nazwie USS  "New Orleans", pochodzącej od Nowego Orleanu:

Pierwszy "New Orleans"  nigdy nie został zwodowany. Podczas amerykańskiej wojny o niepodległość wybuchł na jeziorze Ontario (wtedy odizolowanym od morza) "wyścig" w budowie okrętów. Henry Eckford położył stępkę pod 130 działowy okręt liniowy. Bitwa o Sackett's Harbor i podpisanie traktatu pokojowego spowodowało, że budowy nie ukończono i okręt został sprzedany na pochylni w 1883.
Drugi "New Orleans" (CL-22) był krążownikiem pancernopokładowym (ang.protected cruiser) typu New Orleans (1896), który wszedł do służby w 1898, uczestniczył w działaniach wojny amerykańsko-hiszpańskiej i I wojny światowej.
Trzeci "New Orleans" (CA-32) był ciężkim krążownikiem typu New Orleans (1931), który był w służbie w latach 1934-1947 i brał udział w wielu operacjach w czasie II wojny światowej
Czwarty "New Orleans" (LPH-11) był okrętem desantowym typu Iwo Jima. Był w służbie w latach 1968-1997. Był okrętem podnoszącym załogi projektu Apollo z morza i wystąpił w filmie Apollo 13.
Piąty "New Orleans" (LPD-18) jest okrętem desantowym-dokiem typu San Antonio, który wszedł do służby w 2004.

Zobacz też 
 CSS "New Orleans" był pływającą baterią służącą na rzece Mississippi.

New Orleans